Мехти Алиев:
 Алиев, Мехти Микаил оглы (1908—1992) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Мехти Садых оглы (1907—1972) — советский физик, ректор Бакинского государственного университета (1965—1970).